Delangre est un patronyme porté notamment par :

 Étienne Delangre (1963-), footballeur belge devenu entraîneur ;
 Eugène Delangre (1904-1970), joueur français de rugby à XV.